Lake é o nome de doze condados dos Estados Unidos:

 Condado de Lake (Califórnia)
 Condado de Lake (Colorado)
 Condado de Lake (Dakota do Sul)
 Condado de Lake (Flórida)
 Condado de Lake (Illinois)
 Condado de Lake (Indiana)
 Condado de Lake (Michigan)
 Condado de Lake (Minnesota)
 Condado de Lake (Montana)
 Condado de Lake (Ohio)
 Condado de Lake (Oregon)
 Condado de Lake (Tennessee)

Desambiguações de topônimos